El término mosquerito canelo puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Neopipo cinnamomea de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;
 Un nombre común de la especie de ave Pyrrhomyias cinnamomeus en Ecuador;
 Un nombre común de la especie de ave Empidonax fulvifrons en México.